

Cinema 
 La commedia umana – film del 1921 diretto da Rex Ingram
 La commedia umana – film del 1943 diretto da Clarence Brown

Letteratura 
 La commedia umana – ciclo di romanzi di Honoré de Balzac
 La commedia umana – romanzo di William Saroyan del 1943

Editoria 
 La commedia umana – rivista satirica milanese (1884-1889) edita da Sonzogno